John Murdoch « Johnny » Cooper (1922-2002), lieutenant-colonel britannique du SAS ;
 John Cooper (1923-2000), fondateur du fabricant d'automobiles de course Cooper Car Company ;
 John Cooper (1940-1974), athlète britannique ;
 John Cooper (1946 -), joueur australien de tennis ;
 John Cooper (1975 -), chanteur et musicien américain.
  (1944-), tueur en série gallois